

ACS se poate referi la

Acronime 

 ACS Systemberatung GmbH, azi GFT Solutions GmbH, o filială a  GFT Technologies AG
 Advanced Camera for Surveys
 Advanced Connectivity System
 Akutes Koronarsyndrom, (sindrom coronar acut)
 American Cancer Society
 American Chemical Society
 American Citizens Services
 Applied Computer Science
 Australian Cinematographers Society
 Australian Computing Society
 Automobil Club Schweiz

Denumiri geografice 

 Ács, localitate din comitatul Komárom-Esztergom, Ungaria

Nume de persoane 

 Péter Ács (* 1981), maestru de șah maghiar